WTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whiteriver (Stati Uniti)